Пулково (ПСК) (Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-строительная корпорация «Пулково») — российская компания, промышленно-строительный холдинг.

История 
В состав ПСК «Пулково» входят: ОАО «Аэропортстрой», ЗАО «Петропанель», ООО «Петропанель».

 ОАО «Аэропортстрой». История предприятия начинается в 1941 году, когда для строительства объекта «Аэродром № 52 — Касимово» для ВВС Красной Армии было создано строительное управление «Строительство № 52».
За годы Великой Отечественной войны коллектив построил 11 военных аэродромов, 4 фронтовых аэродрома, выполнял работы по восстановлению и строительству промышленных объектов нефтяной и газовой промышленности. После войны восстанавливал разрушенные и строил новые объекты Ленинграда. В 1946 на базе организовано СМУ № 1 ГА «Аэропортстрой» и к 15 февраля 1948 года сдан в эксплуатацию аэропорт «Шоссейная» («Пулково-2»).

В 2003 году ОАО «Аэропортстрой» запустил собственный завод по производству строительных металлоконструкций.

В 2004 году при непосредственном участии ОАО «Аэропортстроя» была организована Промышленно-строительная корпорация «Пулково», куда также вошли:

 ЗАО «Петропанель»  — промышленное предприятие, основанное в 1999 году, производитель сэндвич- панелей, строительных профилей и фасонных элементов;

 ООО «Петропанель»  — промышленное предприятие, основанное в 2003 году, изготавливающее противопожарные двери;

Деятельность 
 Проектирование зданий. Выполнение проектных работ осуществляет собственное проектное бюро.
 Генподряд, строительно-монтажные работы. Организация, планирование и управление всеми строительно-монтажными работами на объекте.

Производство 

 Строительные металлоконструкции
 Сэндвич-панели
 Противопожарные двери, металлопластиковые двери и окна
 Фасонные элементы
 Строительные профили и детали
 Антикоррозионная защита

Ключевые показатели

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Управляемые риски

Компании, основанные в 2004 году
Компании Санкт-Петербурга
Производители строительных материалов России
Пулково